Жерино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Жерино — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Жерино — хутор в Трубчевском районе Брянской области.
 Жерино — село в Ливенском районе Орловской области.